«Алтай» () — мужской волейбольный клуб из Усть-Каменогорска, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Команда создана и сформирована на базе ДЮСШ № 4 г. Усть-Каменогорска в 2004 году. В ноябре 2005 года решением Восточно-Казахстанского областного акимата был открыт «Волейбольный клуб города Усть-Каменогорска».

Сезон 2015-2016 гг. для «Алтай» является уже седьмым сезоном в Национальной лиги. За шесть лет выступления команда три раза становилась бронзовым призером Кубка РК (2009, 2011 и 2014 годах) и дважды бронзовым призёром в Чемпионате РК (2011 и 2012 годах).

Достижения 
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2) — 2011, 2012
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана (3) — 2009, 2011, 2014

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Волейбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Усть-Каменогорска